Çulhalı ist der Name mehrerer Dörfer in der Türkei:

 Çulhalı (Boyabat) im Landkreis Boyabat der Provinz Sinop
 Çulhalı (Hasanbeyli) im Landkreis Hasanbeyli der Provinz Osmaniye
 Çulhalı (Hekimhan) im Landkreis Hekimhan der Provinz Malatya
 Çulhalı (Sungurlu) im Landkreis Sungurlu der Provinz Çorum